Me voy – singolo di Gloria Estefan del 2001
 Me voy – singolo di Héctor Acosta del 2006
 Me voy – singolo di Julieta Venegas del 2006
 Me voy – singolo di Jesse & Joy del 2011
 Me voy – singolo di Paulina Rubio del 2012